Cesare Bonventre – mafioso italiano, nipote di John Bonventre
 Daniel Bonventre – manager e truffatore statunitense
 John Bonventre – mafioso italiano, zio di Vito Bonventre
 Laurent Bonventre – rugbista a cinque francese
 Vincent Martin Bonventre – avvocato e giurista statunitense
 Vito Bonventre – mafioso italiano, nipote di John Bonventre